Sandaogou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sandaogou Manzu Xiang, socken, Liaoning, 
 Sandaogou (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar